

Niemcy 
 Zeitlarn – dzielnica Neunburg vorm Wald
 Zeitlarn – dzielnica Vilshofen an der Donau
 Zeitlarn – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Ratyzbona